Янагидза́ва () — японская фамилия.

Известные носители:
 Янагидзава, Кадзуто (род. 1981) — японский кёрлингист.
 Янагидзава, Кэйта (род. 1981) — японский кёрлингист.